Schizotergitius är ett släkte av mångfotingar. Schizotergitius ingår i familjen stenkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkrypare
Schizotergitius